Храм Святого Геворга () — храм Армянской апостольской церкви в городе Гянджа.

Как свидетельствовует этнограф, археолог, епископ Макар Бархударянц в конце XIX века:

См. также 
 Список армянских храмов в современном Азербайджане

Примечания 

Армянские храмы Гянджи
Утраченные армянские церкви Азербайджана
Культовые сооружения по алфавиту
Армянские храмы XIX века